Let it die (Déjalo morir) se puede conocer:

 Let it die (2004), álbum de la cantante canadiense Leslie Feist.
 «Let it Die» (2006), canción del álbum Opheliac de Emilie Autumn.
 «Let it die» (2007), sencillo del álbum  Echoes, Silence, Patience and Grace de Foo Fighters.
 Let it die (2010), canción del álbum Scream de Ozzy Osbourne.
 Let It Die, videojuego de 2016.